Mâncio Lima kan syfta på:

Brasilien 

 Mâncio Lima (kommun), Acre, 
 Mâncio Lima (ort), Acre,